La Palma, Espanha.
La Palma (Califórnia)
La Palma (Cuba)
La Palma (El Salvador)
La Palma (Panamá)
La Palma d'Ebre
La Palma del Condado
Santa Cruz de La Palma - cidade e capital da ilha de La Palma, Canárias

Veja também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos